Bears bezeichnet:
 Art Bears, eine experimentell-avantgardistische Rockgruppe
 Bakken Bears, dänische Basketballmannschaft
 Berlin Bears, deutsche Footballmannschaft
 Chicago Bears, US-amerikanische Footballmannschaft
 Cologne Bears, deutsche Footballmannschaft
 Hershey Bears, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Leuven Bears, belgische Basketballmannschaft
 Sydney Bears, australischer Eishockeyclub
 Ten Bears, Häuptling der Yamparika-Comanchen

Siehe auch:
 Bear
 No Bears (2022), iranischer Spielfilm von Jafar Panahi